Тазе-Канд-е-Кешлак (Західний Азербайджан) (перс. تازه كندقشلاق‎‎‎) — село в Ірані, входить до складу дехестану Південний Назлуй у Центральному бахші шахрестану Урмія.
 Кешлак-е-Мірза-Алі (перс. قشلاق میرزاعلی‎) — село в Ірані, входить до складу дехестану Бакешлучай у Центральному бахші шахрестану Урмія.
 Кешлак-е-Мохаммед-Колі (перс. قشلاق محمدقلی‎) — село в Ірані, входить до складу дехестану Бакешлучай у Центральному бахші шахрестану Урмія .